Cuptoare ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cuptoare (Cornea), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Cuptoare (Reșița), Dorf im Kreis Caraș-Severin